Харко:

 Харко — запорожский казак, один из руководителей гайдамацкого движения на Правобережной Украине в 1730-х годах.
 Харко, Пётр Викентьевич (1871 — ?) — русский архитектор, дизайнер, реставратор, один из мастеров московского модерна.

См. также 

 Харк (значения)
 Харке (значения)